Jméno a příjmení Zdeněk Stránský má více nositelů:
 Zdeněk Stránský (herec) (1921–1945) – český herec
 Zdeněk Stránský (politik) (1944–???) – český politik z Brněnska, po sametové revoluci poslanec FS za ČSSD
 Zdeněk Stránský (primátor) – český lékař a politik, po sametové revoluci primátor Pardubic